XBJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Birjand (Iran)